Dreifaltigkeitsberg ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Dreifaltigkeitsberg (Rimbach), Weiler auf der Gemarkung Rimbach, Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Dreifaltigkeitsberg (Weng), Einöde der Gemeinde Weng, Landkreis Landshut, Bayern

Berge:
 Dreifaltigkeitsberg (Schwäbische Alb) (983 m), Stadt Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Heiligdreifaltigkeitsberg (631 m), Bergkuppe mit Dreifaltigkeitskapelle (Muglhof) beim Ortsteil Muglhof, kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Dreifaltigkeitsberg (469 m), Trauf eines Höhenrückens mit der Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg sowie den Ortsteilen Dreifaltigkeitsberg (Rimbach) und Dreifaltigkeitsberg (Weng) an der Grenze zwischen den Landkreisen Dingolfing-Landau und Landshut
 Dreifaltigkeitsberg (Regensburg) oder Geiersberg (bis über 410 m), Mündungssporn mit der Dreifaltigkeitskirche (Regensburg), nördlich der Donau, westlich vom Regen im Stadtbezirk Steinweg-Pfaffenstein von Regensburg. Teil der Winzerer Höhen, mit dem Burgstall der Burg Landeskron

Siehe auch:
 Dreifaltigkeit (Begriffsklärung)